AA har flere betydninger:

 En tidligere skrivemåde for bogstavet Å (kaldet dobbelt-a). I mange personnavne og nogle stednavne er aa stadig den foretrukne stavemåde.
 AA-batterier – en typebetegnelse for batterier.
 Always Afloat – betegnelse benyttet i forbindelse med beskrivelse af et skibs tilstand, og meget brugt i Shipping.
 American Airlines – et amerikansk luftfartsselskab.
 Americas Army – et computerspil.
 Anonyme Alkoholikere – et internationalt fællesskab af alkoholikere, hvis mål er at holde sig ædru og hjælpe andre alkoholikere.
 Automobile Association – Storbritanniens største bilistforening.

 Rapperen Niarn (Niels Ross) bruger AA (Dobbelt A) til at beskrive Aalborg med.
 AA er slangnavnet for århusforstaden Åbyhøj, idet både Rapperen Johnson, Malone, Bulldogg, og Mirakl Crew benytter sig af dette i deres tekster.

Se også 
 Aa
 A (flertydig)
 AAA